Silves kan syfta på:

Brasilien 

 Silves (kommun i Brasilien), Amazonas,

Portugal 

 Silves, kommun i Faro, 
 Silves (kommunhuvudort), Faro, 
 Silves (freguesia), Faro,